Helmrath ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Helmrath (* 1953), deutscher Historiker
 Michael Helmrath (* 1954), deutscher Dirigent